Kaleva (Michigan), een plaats in de Verenigde Staten in de staat Michigan
Kaleva (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen
Kaleva (dagblad), een dagblad uit het Finse Oulu